

Codici 
 PDT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pendleton (Oregon) (Stati Uniti)
 PDT – Pacific Daylight Time Ora del Pacifico, costa occidentale degli Stati Uniti

Sigle 
 Partido Democrático Trabalhista – partito politico brasiliano